Ленингра́дское вое́нно-инжене́рное учи́лище — высшее военное учебное заведение СССР.

История 
В 1918 году было приказано всем офицерам, унтер-офицерам, юнкерам Николаевского инженерного училища, в том числе и находившимся на фронте, вернуться в училище. В марте было объявлено о начале приёма слушателей на Советские инженерные Петроградские курсы подготовки командного состава РККА. В соответствии с Приказом № 16 от 20 марта 1918 года на курсах были открыты три отделения — подготовительное, сапёрно-строительное и электротехническое. Срок обучения на подготовительном отделении, куда принимали малограмотных слушателей, сначала был установлен 3 месяца, позднее — 6 месяцев. На основных отделениях срок обучения был установлен в 6 месяцев. Одновременно в Петрограде были открыты 2-е инженерные курсы, которые 29 июля 1918 года были объединены с первыми в единое учебное заведение — «Петроградский военно-инженерный техникум». Срок обучения на подготовительном отделении был увеличен до 8 месяцев, в ротах (отделениях) — сапёрной, дорожно-мостовой, электротехнической и минно-подрывной — остался прежний, 6 месяцев. Располагался техникум в Инженерном замке, но большую часть учебного времени занимали полевые занятия в Усть-Ижорском лагере под Петроградом. Первый выпуск техникума состоялся уже 18 сентября 1918 года в количестве 63 человек.

Приказом Реввоенсовета № 105 от 17 июня 1920 года техникум был преобразован в Петроградскую военно-инженерную школу с трёхгодичным сроком обучения. Первый год обучения считался подготовительным; начиная со второго курсанты делились на три отделения — сапёрное, дорожно-мостовое и электрическое. Однако в конце июля 1920 года значительная часть курсантов была направлена на фронт. Тем не менее, очередной седьмой выпуск из училища состоялся 1 января 1921 года.

В марте 1921 года рота курсантов школы была направлена для подавления Кронштадтского восстания; тринадцать курсантов из наиболее отличившихся в этих боях были награждены орденами Красного Знамени, а школа за отличия в боях была награждена почётным революционным знаменем от ВЦИК.

С 15 октября 1922 года было введено четырёхгодичное обучение.

С 7 сентября 1925 года она стала называться «Ленинградской Краснознамённой военно-инженерной школой». Согласно «Положению о военных школах РККА», с 30 ноября 1925 года для подготовки командиров инженерных войск были оставлены только 3 школы — Ленинградская, Киевская и Московская. В 1930 году Киевская школа была закрыта, а её курсанты переведены в Ленинград.

В мае 1932 года на базе инженерного факультета ВТА и Московского высшего инженерно-строительного училища в Москве была организована Военно-инженерная академия, которая стала готовить офицеров инженерных войск с высшим военно-специальным образованием. Уже 19 сентября 1932 года Московская военно-инженерная школа также была переведена в Ленинград и новое учебное заведение получило название «Объединённая Краснознамённая военно-инженерная школа им. Коминтерна».

Ленинградская школа превратилась в единственное в стране военное учебное заведение по подготовке средних командиров инженерных войск. В школе было одиннадцать рот —  3 роты по подготовке командиров электротехников и  С введением в РККА воинских званий, в ноябре 1935 года состоялся первый выпуск лейтенантов инженерных войск.

В 1936 году начальником школы стал военинженер 1-го ранга М. П. Воробьёв. При нём в училище стал преподавать ряд отличников выпускников инженерной академии, что повысило качество обучения; 2 апреля 1939 года приказом наркома обороны № 56 училищу было присвоено имя Жданова.

В 1941 году училище было эвакуировано в Кострому. Вскоре выяснилось, что училище — единственное в стране военно-учебное заведение, способное готовить офицеров-электриков по эксплуатации боевых машин реактивной артиллерии «Катюша». С 1942 года училище стало готовить офицеров-водолазов. Число обучающихся в училище к весне 1942 года выросло до 1600. В условиях военного времени сроки обучения были сокращены до 2—6 месяцев. Начиная с лета 1942 года училище полностью стало комплектоваться курсантами — фронтовиками. По случаю 25-летия училища его деятельность по подготовке инженерных кадров Красной Армии 31 марта 1943 года была отмечена орденом Ленина, а в августе 1944 года ему было вручено Боевое Красное Знамя. Весной 1944 года в училище был сформирован взвод Героев Советского Союза.

В июне 1945 года Ленинградское Краснознамённое ордена Ленина военно-инженерное училище им. А. А. Жданова было возвращено в Ленинград и с осени стало готовить офицеров по полноценной трёхлетней программе. Большую роль в организации функционирования училища в мирных условиях сыграл начальник училища Герой Советского Союза генерал-майор П. В. Швыдкой; в 1947 году его сменил генерал-майор Н. И. Малов. Училище было укомплектовано новыми квалифицированными кадрами; в него были направлены наиболее авторитетные, боевые офицеры, прошедшие практическую школу на полях сражений Великой Отечественной войны.

С 1953 года личный состав училища приступил к изучению действий подразделений инженерных войск в условиях применения ядерного оружия — начался новый этап в учебно-воспитательной работе; был создан специализированный класс — защиты от оружия массового поражения.

В 1960 году было решено перевести училище в Калининград и с 1 сентября начало функционировать Калининградское военно-инженерное ордена Ленина Краснознамённое училище имени А. А. Жданова.

Известные выпускники 

 Аникин, Николай Андреевич
 Ануфриев, Владимир Иванович
 Артюх, Владимир Кузьмич
 Бавилин, Сергей Михайлович
 Басманов, Владимир Иванович
 Белоусов, Василий Игнатьевич
 Богдан, Дмитрий Филиппович
 Боченков, Иван Андреевич
 Бугаев, Александр Лаврентьевич
 Грибачёв, Николай Матвеевич
 Гущин, Аркадий Васильевич
 Дмитриев, Григорий Яковлевич
 Дмитриев, Иван Иванович
 Докучаев, Николай Егорович
 Егоров, Сергей Владимирович
 Забояркин, Александр Васильевич
 Зайонц, Марк Исаакович
 Иванов, Василий Евгеньевич
 Иванушкин, Павел Фёдорович
 Калиберда, Иван Афанасьевич
 Киселёв, Всеволод Фёдорович
 Колодяжный, Пётр Семёнович
 Кравцов, Ольгерд Тихонович
 Крупник, Михаил Александрович
 Крутских, Дмитрий Андреевич
 Кузнецов Владимир Павлович
 Кузьмин, Василий Степанович
 Лурье, Вячеслав Михайлович
 Малов, Иван Акимович
 Минчковский, Аркадий Миронович
 Михеев, Анатолий Николаевич
 Мойсиу, Альфред
 Мостов, Анатолий Генрихович
 Плис, Иван Григорьевич
 Полонский, Евгений Фёдорович
 Пуйшо, Чеслав Владимирович
 Радкевич, Александр Иванович
 Рудаков, Алексей Павлович
 Самойлович, Григорий Фёдорович
 Самородов, Сергей Артемьевич
 Сафин, Накип Сафиевич
 Сергунин, Иван Иванович
 Скворцов, Иван Васильевич
 Скляр, Григорий Михайлович
 Смирнов, Александр Яковлевич
 Смирнов, Григорий Яковлевич
 Сорокин, Василий Петрович
 Соломонов, Александр Андреевич
 Спиридонов, Семён Лаврович
 Станчев, Степан Савельевич
 Стрельцов, Василий Андреевич
 Сухоруков, Дмитрий Семёнович
 Тимошенко, Михаил Кузьмич
 Усилов, Иван Александрович
 Усов, Павел Васильевич
 Фадеев, Алексей Иванович
 Федорчук, Павел Степанович
 Федорин, Виктор Никанорович
 Хомяков, Леонид Петрович
 Хруцкий, Эдуард Анатольевич
 Цыпленков, Евгений Андреевич
 Шевченко, Георгий Владимирович
 Юрковский, Николай Иванович
 Юшков, Юрий Владимирович

Имеются сведения, что в училище обучался актёр театра и кино, народный артист РСФСР Г. Я. Крынкин.

См. также 
 Московское военно-инженерное училище

Литература 
 Очерк истории Калининградского высшего военно-инженерного командного ордена Ленина Краснознамённого училища им. А. А. Жданова — : Воениздат, 1968.

Ссылки 
 Веремеев Ю. Г. История военно-инженерного училища. Краткий очерк.

Ленинградское военно-инженерное училище
Выпускники Ленинградского военного инженерного училища
Учебные заведения инженерных войск
Военные высшие учебные заведения СССР
Исчезнувшие учебные заведения Санкт-Петербурга